Митя́ева — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:

 Митяева, Валентина Евгеньевна (1936-1996) — Герой Социалистического Труда, полевод. 
 Митяева, Галина (род. 1991) — таджикская метательница молота.
 Митяева, Ольга Ивановна (род. 1929) — советский и российский историк.